Abdallah Ben Barek El Antaki (1937-), footballeur puis entraîneur de football marocain.
 Abdel Massih al-Antaki (1874-1923), journaliste syrien.
 Ikram Antaki (1948-2000), écrivaine mexicaine.
 Myriam Antaki (1950-), écrivaine d'origine syrienne.
 Patrick Antaki (1964-), skeletoneur libanais.